Déconfinement peut faire référence à :
 en termes de mesure sanitaire, le déconfinement est la sortie d'une période de confinement ;
 en physique, le  est une phase de la matière où certaines particules sont en état excité ;
 le , début de la création de phases de la matière déconfinées.

Voir aussi